Lynx (altgriechisch λύγξ „Luchs“) steht für:

 Luchse, als wissenschaftlicher Gattungsname
 Luchs (Sternbild)
 Lynx (Zeitschrift), deutsche Literaturzeitschrift der 1950er Jahre
 Lynx (Browser), textbasierter Webbrowser
 Lynx (Band), ehemalige kanadische Rockband
 LynxOS, Unix-artiges Echtzeitbetriebssystem
 Atari Lynx, Handspielkonsole
 Lynx (Einheit), Spezialeinheit der Slowakischen Polizei
 Lynx Rocks, Klippenfelsen im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Minnesota Lynx, ein WNBA-Basketball-Franchise
 LYNX B.V., niederländischer Online-Broker

Fahrzeuge und Fahrzeughersteller:
 Lynx (Schiff, 1925), französisches Kriegsschiff
 Lynx AE, britischer Automobilhersteller
 Lynx Kit Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Lynx (Automarke), britische Automarke
 Lea-Francis Lynx, Cabriolet des ehemaligen britischen Automobilherstellers Lea-Francis
 Leyland Lynx, Omnibus
 Mercury Lynx, Pkw des amerikanischen Herstellers Mercury
 Lynx (Spähpanzer), amerikanischer Spähpanzertyp
 Lynx (Schützenpanzer), ein Fahrzeug der Firma Rheinmetall Landsysteme
 Lynx (Raketenflugzeug), geplantes Raketenflugzeug der Firma XCOR Aerospace
 Westland Lynx, Hubschraubertyp von Westland Aircraft
 CS/VP4, ein Leichtes Amphibienfahrzeug von Norinco, Beiname Lynx

Lynx ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Lynx (* 1982), iranisches Model und Schauspielerin
 Joachim Joe Lynx (1898–1969), deutsch-britischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Linx